FL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Lihtenštajn.
 poštna oznaka ZDA za Florido

Glej tudi 

Kratice